Das Damendoppel der Australian Open 2005 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Swetlana Kusnezowa und Alicia Molik konnten mit dem Sieg ihren ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel gewinnen. Die Titelverteidigerinnen Virginia Ruano Pascual und Paola Suárez traten wegen einer Verletzung von Suárez nicht an.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2005